Seal Cove ( für Robbenbucht) ist der Name folgender Buchten:
 Seal Cove (Südgeorgien) an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Seal Cove (Prinzessin-Elisabeth-Land) an der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika